Труан () — коммуна во Франции, в департаменте Кот-д’Ор
 Труан () — коммуна во Франции, в департаменте Об